

Persone 
 Pierluigi Marzorati (1952) – cestista italiano
 Guido Marzorati (1975) – chitarrista e cantante italiano
 Lino Marzorati (1986) – calciatore italiano

Aziende 
 Marzorati – casa editrice fondata a Milano nel 1945